Jméno a příjmení Tom Wright nosí více různých osob:

 Tom Wright (fotbalista) (1882–1916) – australský fotbalista
 Tom Wright (baseballista) (* 1923) – americký baseballista
 Tom Wright (architekt) (* 1957) – britský architekt
 Tom Wright (americký herec) (* 1952) – americký herec
 Tom Wright (hráč kriketu) (* 1983) – britský hráč kriketu
 Tom Wright (australský herec) (* 1983) – australský herec